Бичер има више значења:
 Бичер (Мичиген)
 Бичер (Илиноис)